Минако́в — русская фамилия. Образована от крестильного имени Мина, народной формой которого является имя Минай.

Известные носители

А 
 
 Минаков, Анатолий Иванович (1937—2008) — городской голова Калуги.
 Минаков, Анатолий Николаевич — российский подводник, контр-адмирал запаса, начальник Нахимовского училища.
 
 Минаков, Аркадий Юрьевич (род. 1962) — российский историк.

Б 
 Минаков, Борис Иванович (1928—2021) — советский дипломат.

В 
 Минаков, Василий Иванович (1921—2016) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Минаков, Виктор Михайлович — депутат ГД РФ.
 Минаков, Виталий Викторович (род. 1985) — российский самбист, четырёхкратный чемпион мира.

ДЕИНП 
 Минаков, Дмитрий Викторович (род. 1987) — российский самбист, призёр чемпионатов России и Европы, МСМК России.
 Минаков, Егор Иванович (1854—1884) — российский революционер, близкий к организации «Народная воля».
 Минаков, Иван Фёдорович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Минаков, Николай Николаевич (род. 1955) — глава города Новомосковск.
 Минаков, Пётр Андреевич (1865—1931) — профессор медицины, основоположник российской судебной медицины.

С 
 Минаков, Сергей Тимофеевич (род. 1946) — советский и российский историк и писатель.
 Минаков, Станислав Александрович (род. 1959) — русский поэт, писатель-прозаик, эссеист и переводчик, публицист, журналист.

Минакова 
 Минакова, Анна Станиславовна (род. 1985) — русская поэтесса, музыкант и художник.
 Минакова, Евгения Фёдоровна (1902—?) — оперный режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956).

Топоним 
 Минаков — посёлок в Брянской области.

См. также 
 
 Минаково

Примечания